Франциск Кочоровский (; 1687-1743) — польский иезуит.

Был ректором коллегии в Люблине, издал: «Katechizm albo nauka chrześcijańska dla wygody tak dzieci małych jako i dorosłych ludzi i t. d.» (Сендомир, 1734); «Wielki patryjarcha Benedykt ś. życiem świątobliwen Jezusa naśladujący i t. d.» (Калиш, 1728); «Kalendarz polityczny na r. 1742 i 1743» (Люблин) и др.

Литература 
 

Персоналии по алфавиту
Персоналии:Люблин
Богословы Польши
Писатели Польши
Родившиеся в 1687 году
Умершие в 1743 году